СБТ:
 Сбербанк-Технологии — компания по разработке программного обеспечения в Москве.
 Спортивный бальный танец

См. также 
 sbt